plurale di percezione – processo psichico
Percezioni (Dekha) – film del 2001 diretto da Gautam Ghose
Percezioni – programma televisivo italiano del 2012